Aleksandar Živković ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Živković (Fußballspieler, 1912) (1912–2000), kroatischer Fußballspieler 
 Aleksandar Živković (Fußballspieler, 1977) (* 1977), serbischer Fußballspieler 
 Aleksandar Živković (Fußballspieler, 1987) (* 1987), bosnisch-herzegowinischer Fußballtorwart